Thomas de Berkeley kan syfta på bland andra:

* Thomas de Berkeley, 1:e baron Berkeley (1245–1321), engelsk peer
Thomas de Berkeley, 3:e baron Berkeley (omkring 1295–1361), engelsk peer
Thomas de Berkeley, 5:e baron Berkeley (omkring 1352–1417), engelsk peer

Se även 
 Thomas Berkeley